Il doppio del torneo di tennis Monte Carlo Open 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Marty Riessen e Roger Taylor che hanno battuto in finale Pierre Barthes e Nikola Pilić 6-3, 6-4, 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Open 1970